Юрий Дья́ков:
 Дьяков, Юрий Леонтьевич (род. 1928) — советский и российский историк. (ИРИ РАН)
 Дьяков, Юрий Николаевич (1925—1981) — слесарь-ремонтник Московского завода электровакуумных приборов, Герой Социалистического Труда (1966), депутат Верховного Совета СССР VIII созыва.
 Дьяков, Юрий Таричанович (1932—2017) — миколог, заведующий кафедрой микологии и альгологии МГУ.